Christiaan Frederik van Hannover en Cumberland (Gmunden, 4 juli 1885 - aldaar, 3 september 1901) was een prins uit het Huis Hannover.

Leven 
Christiaan werd geboren op 4 juli 1885 te Gmunden in Oostenrijk-Hongarije. Hij werd geboren als Christiaan Frederik Willem George Peter Waldemar, prins van Hannover en Cumberland. Hij was de tweede zoon en het vijfde kind van vorst Ernst August II van Hannover en diens vrouw prinses Thyra van Denemarken. Zijn grootouders aan vaderskant waren koning George V van Hannover en koningin Marie van Saksen-Altenburg. Zijn grootouders aan moederskant waren koning Christiaan IX van Denemarken en koningin Louise van Hessen-Kassel. Christiaan was via zijn vader een nakomeling van koning George III van het Verenigd Koninkrijk en koningin Sophia Charlotte van Mecklenburg-Strelitz.

Prins Christiaan kreeg een blindedarmontsteking, maar door de slechte medische zorg van die tijd werd het niet op tijd ontdekt, en later kwam er ook nog buikvliesontsteking bij. Hieraan stierf prins Christiaan op zestienjarige leeftijd op 3 september 1901 te Gmunden. 

Huis Hannover (Verenigd Koninkrijk)
Hannover, C